Yohann Eudeline (Caen, 23 juni 1982) is een Franse voetballer (aanvallende middenvelder) die sinds 2012 voor de Franse tweedeklasser FC Nantes uitkomt. Eerder speelde hij onder meer voor SM Caen, EA Guingamp en CS Sedan.

Carrière 

Eudeline, Yohann